Душе́ти () — город в Грузии, расположенный в крае Мцхета-Мтианети. Административный центр Душетского муниципалитета.

Расположение 
Душети расположен в 33 км к северу от железнодорожной станции Мцхета (линия Тбилиси—Хашури) и в 7 км от Военно-Грузинской дороги.

История 
Душети впервые упоминается в грузинских письменах в 1215 году.

В XVII веке он служил резиденцией местных горных господ — грузинских князей Эристовых-Арагвских. В 1801 году русские заняли его и предоставили Душети статус города. В следующем году он стал центром уезда Душет.

В мае 1829 года Душети посетил А. С. Пушкин. Здесь между ним и местным городничим Ягушовым произошло недоразумение, разбиравшееся позже в Тифлисе.

В 1859 году в Душети имелось 375 дворов (230 армянских и 154 грузинских) и 91 лавка, а также госпиталь на 150 человек. Жители занимались садоводством и разведением виноградников, под коими находилось до 15 десятин земли. Ежегодно поселение давало до 3200 ведер вина. Помимо этого, существовало, но не было развито шелководство. Имелся завод глиняной посуды, а также завод по производству черепицы, две красильни, 12 ткацких станков и несколько печей для выжигания извести

В городе и его окрестностях есть места битв во время русской революции 1905 года, восстания крестьян в 1918 году и вооруженного столкновения в 1924 году.

Город известен своим производством хинкали.

Население 
В 1859 году в городе насчитывалось 2350 жителей, большинство из которых составляли армяне. В 1893 году в городе насчитывалось: 1158 армян, 741 грузин, 62 русских, 26 имеретинца, 18 осетин.

По данным первой всеобщей переписи населения 1897 года в городе проживало 2 566 чел. Национальный состав выглядел следующим образом, чел. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого . - [Санкт-Петербург] : издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел , 1899-1905 . - 27 см. Т.69: Тифлисская губерния. - 1905. - [6], XVIII, 295 с. Стр. 1-3.:

 Грузины — 1 523 (59,35 %),
 Армяне — 469 (18,28 %),
 Славяне (в основном русские, а также украинцы, белорусы) — 378 (14,73 %),
 Осетины — 61 (2,38 %),
 Мингрелы —  45 (1,75 %),
 Поляки — 18 (0,7 %),
 Татары (азербайджанцы) — 18 (0,7 %),
 Немцы — 7 (0,27 %),
 Представители других народностей — 47 (1,83 %).

Религия 
По состоянию на 1859 год, согласно «Гeогpaфичeско-cтaтиcтичecкому cлoваpю Рoccийcкой Импepии», в городе насчитывалось 5 церквей: две армянские, две грузинские и одна русская (построенная в 1859 году). Помимо этого, согласно тому же словарю, имелись еще развалины трёх церквей.

Связь 
 Местный телеканал «Душети»,
 Региональная газета «Мцхета-Мтианети».

Достопримечательности 
 Памятник Важе Пшавеле, грузинскому писателю и поэту, родившемуся в селении Чаргали, в 36 км северо-восточнее Душети;
 Церковь святого Николая;
 Церковь святого Григола.
Есть несколько замечательных мест в окрестностях Душети, таких как замок Ананури и озеро Базалети.

Знаменитые уроженцы Душети 
 Абашидзе, Василий Алексеевич (1854—1926) — актёр театра и кино.
 Алиханян, Исаак Семёнович (1876—1946) — актёр театра .
 Бугаев, Николай Васильевич (1837—1903) — учёный-математик и философ.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Описание города Душети

Города Грузии
Военно-Грузинская дорога